Il Northumberland è una contea del Regno Unito, in Inghilterra.

Toponimi da essa derivati:

Australia 
 Contea di Northumberland, nel Nuovo Galles del Sud

Canada 
 Contea di Northumberland, nel Nuovo Brunswick;
 Contea di Northumberland, nell'Ontario.

Stati Uniti 
 Contea di Northumberland, in Pennsylvania;
 Contea di Northumberland, in Virginia.